Brenton Rickard (né em1983), nageur australien
 Dick Rickard, réalisateur américain
 Frank Rickard (1884-1975), homme politique canadien en Ontario
 Jeremy Rickard, mathématicien britannique
 Joey Rickard (né en 1991), joueur américain de baseball
 John James Rickard Macleod (1876-1935), scientifique britannique
 Louise Rickard (née en 1970),  joueuse galloise de rugby à XV
 George Lewis Rickard (1870-1929), promoteur américain de boxe

Patronyme anglais